Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit São Paulo 2001, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2001, è stato vinto da Clarisa Fernández (tds n. 2). In finale ha sconfitto Seda Noorlander (tds n. 1) con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie

  Seda Noorlander (finale)
  Clarisa Fernández (campionessa)
  Miriam D'Agostini (quarti di finale)
  Adrienn Hegedűs (semifinali)

  Daniela Olivera (quarti di finale)
  Vanessa Menga (quarti di finale)
  Luciana Masante (quarti di finale)
  Romina Ottoboni (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit São Paulo 2001